Festerling ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Festerling (* 1961), deutscher Journalist
 Brett Festerling (* 1986), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Garrett Festerling (* 1986), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Tatjana Festerling (* 1964), deutsche Aktivistin